est un sanctuaire shintô se situant dans la ville de Miyakonojō, préfecture de Miyazaki (Japon). Il est dédié à Amaterasu et Toyôkebime.

Sanctuaire shinto dans la préfecture de Miyazaki